War Dogs – film del 1942 diretto da S. Roy Luby
War Dogs – film del 2015 diretto da Ben Loyd-Holmes
Trafficanti (War Dogs) – film del 2016 diretto da Todd Phillips